Polskie pułki piechoty:
 144 Pułk Piechoty – późniejszy 71 Pułk Piechoty (II RP)
 144 Pułk Piechoty – rezerwowy pułk piechoty polskiej w 1939

Niemiecki pułk piechoty:
 144 Pułk Piechoty (5 Lotaryński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego; sformowany 1 lutego 1890; stacjonował w Metz i Diedenhofen; przydzielony do XVI Korpusu Armii Niemieckiej